Alto Verde puede referirse a:

 Alto Verde (Córdoba), barrio de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, Argentina;
 Alto Verde (Mendoza), localidad de la provincia de Mendoza, Argentina;
 Alto Verde (Santa Fe), barrio de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, Argentina;
 Alto Verde (Tucumán), localidad de la provincia de Tucumán, Argentina.